Гомолко — русская и украинская фамилия.

Носители 
 Гомолко, Николай Николаевич
 Гомолко, Татьяна Ивановна